Campegius Vitringa (1659-1722), Nederlands theoloog (1669-1722)
 Campegius Vitringa (1693-1723), Nederlands theoloog (1693-1723)
 Campegius Vitringa (jurist), Nederlands rechtsgeleerde (1786-1864)